Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2009 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Daniel Nestor in Nenad Zimonjić sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (prvaka)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes  (prvi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (četrtfinale)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (četrtfinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
 Maks Mirni /  Andy Ram (tretji krog)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach ''(četrtfinale)

<ol start="9">
 Wesley Moodie /  Dick Norman ''(polfinale)
 Travis Parrott /  Filip Polášek ''(drugi krog)
 Marcelo Melo  /  André Sá ''(drugi krog)
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr ''(drugi krog)
 František Čermák /  Michal Mertiňák ''(drugi krog)
 Rik de Voest /  Ashley Fisher ''(prvi krog)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt ''(tretji krog)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2009